Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Nederlandse club FC Utrecht hebben getraind van 1970 tot op heden.

FC Utrecht
FC Utrecht
Trainers